Arthur Docters van Leeuwen (1945-2020), Nederlands ambtenaar
Johan Docters van Leeuwen, Nacht und Nebel gevangene in Natzweiler
Willem Marius Docters van Leeuwen (1880-1960), Nederlands botanicus